Literatura:
 Freaky Friday (novel·la), novel·la infantil de Mary Rodgers de 1972
 Cinema:
 Freaky Friday (pel·lícula de 1976), dirigida per Gary Nelson i protagonitzada per Barbara Harris i Jodie Foster
 Un divendres boig (Freaky Friday (pel·lícula de 1995), dirigida per Melanie Mayron i protagonitzada per Shelley Long i Gaby Hoffmann
 Freaky Friday (pel·lícula de 2003), dirigida per Mark Waters i protagonitzada per Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan